Deining ist der Ortsname von

 Deining, Gemeinde im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Deining (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Deining (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Deiningen